I megalosauroidi (Megalosauroidea Huxley, 1889) sono una superfamiglia di dinosauri teropodi, generalmente di grandi dimensioni, vissuto fra il Giurassico medio e la fine del Cretaceo.

Spesso, specialmente in testi recenti, in luogo del nome Megalosauroidea viene utilizzata la definizione Spinosauroidea. Questo taxon, istituito senza un rango specifico da Ernst Stromer nel 1915, venne dapprima (nel 1998, da Paul Sereno) definito come clade contenente Spinosaurus, Torvosaurus, il loro antenato comune e tutti i suoi discendenti. In seguito (2004) Thomas Holtz estese l'appartenenza al clade a tutte le specie filogeneticamente più vicine a Spinosaurus che a Passer domesticus. In seguito, gli studiosi cominciarono a cercare di trovare una sistemazione ai membri del clade Spinosauroidea nella superfamiglia Megalosauroidea, trattando i due taxa come entità distinte, finché nel 2010 si giunse alla conclusione che Spinosauroidea era in effetti un sinonimo di Megalosauroidea e quest'ultimo nome (secondo le regole della ICZN) aveva precedenza in termini di uso comune in quanto più antico.

Classificazione
Al clade vengono ascritti per definizione Megalosaurus bucklandii e tutti i taxa che condividono con esso un antenato comune più antico di Passer domesticus e più recente di Allosaurus fragilis.

La seguente classificazione segue quella adottata da Benson nel suo lavoro: dalla superfamiglia vennero inizialmente esclusi molti taxa di dubbia appartenenza ma probabilmente vicini ad essa, come Piveteausaurus, Magnosaurus e Streptospondylus (questi ultimi due aggiunti però in un secondo momento), così come anche alcuni generi storicamente considerati vicini ai megalosauroidi ma che le analisi hanno dimostrato essere più vicini agli allosauroidi (ad esempio Poekilopleuron e Megaraptor).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Megalosauroidi